La Caridad kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Caridad, delstaten Mexiko, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 La Caridad, Chiapas, Berriozábal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar